Lulu (album), een album van Lou Reed en Metallica uit 2011
 Lulu (televisieserie), een Britse serie uit 1975
 Lulu (film), een Nederlandse film uit 2004
 Lulu (2006), een Duitse film uit 2006
 Lulu (2014), een Deense film uit 2014 
 Lulu (opera), een opera van Alban Berg
 Lulu (toneelstuk), een toneelstuk van Frank Wedekind
 Lulu (voornaam), een meisjesnaam
 Lulu (zangeres), een Schotse zangeres
 Lulu Aertgeerts, een Vlaamse actrice
 Lulu.com, een online uitgever
 Ludwigslust, een stad in Mecklenburg, Duitsland, bijgenaamd Lulu